Pedro Alonso Arbeleche (1910-2006) – cestista spagnolo
 Pedro Alonso (1971) – attore spagnolo